Het zijn is de meest eenvoudige staat van alles en iedereen
 Zijn (single), een single van Gers Pardoel uit 2012
 Stichting Zijn, een welzijnsorganisatie op het eiland Goeree-Overflakkee